День суде́бного при́става Росси́йской Федера́ции — профессиональный праздник судебных приставов — людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного законами государства порядка деятельности судов, а также по исполнению всех судебных актов и актов специально уполномоченных органов. 

День судебного пристава Российской Федерации отмечается ежегодно 1 ноября, начиная с 2009 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Д. Медведева от 8 сентября 2009 года № 1019 «Об установлении Дня судебного пристава».

Ранее, с 1997 по 2008 годы, российские судебные приставы России отмечали свой профессиональный праздник неофициально, приурочив его к дате 6 ноября, являющейся днём вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве».

История судебных приставов России 
Первое упоминание о судебных приставах на Руси датировано в документах времен Новгородской республики. В XVIII веке, в Российской империи должность и функции судебного пристава были упразднены и перешли в ведение полиции. Этот опыт оказался неудачным: исполнение приговоров суда порой затягивалось на годы. 20 ноября 1864 года император Александр II утвердил ряд документов: «Учреждение судебных установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых мировым судьей», «Устав уголовного производства», «Устав гражданского производства», которые по сути возродили институт судебных приставов России. Большевики придя к власти, декретом Совета Народных Комиссаров № 1 от 24 ноября 1917 года одновременно с ликвидацией прежней судебной системы, распустившим все судебные и государственные органы Российской системы, упразднили и структуру судебных приставов. В советском государстве, неисполнение судебных решений вело к немедленным карательным мерам и потому, деятельность приставов не была востребована. После перестройки и распада СССР в России снова возникла необходимость возрождения института судебных приставов. Возрождение службы судебных приставов относится к 1997 году с принятием Федеральных законов № 118-ФЗ от 21 июля 1997 года «О судебных приставах» и № 119-ФЗ от 21 июля 1997 года «Об исполнительном производстве», которые вступили в силу 6 ноября 1997 года.

В настоящее время, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», от 13 октября 2004 года № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», от 13 октября 2004 года № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» судебные приставы являются работниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

См. также 
 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
 Судебный пристав
 Судебный пристав-исполнитель
 Судебный исполнитель
 Декреты о суде
 Судебная власть
 Судебная система Российской Федерации
 Флаг ФССП России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации // fssprus.ru
Неофициальный информационный сайт https://rosdolgi.ru/

Праздники 1 ноября
Судебный пристав
Судебный пристав
Судебный пристав
Федеральная служба судебных приставов